Фонтанини ():
 Фонтанини, Роберто (род. 1962) — итальянский футболист.
 Фонтанини, Фабрисио (род. 1990) — аргентинский футболист.